Mačje oko je lahko:

 Mačje oko (meglica) - planetarna meglica v ozvezdju Zmaja (NGC 6543)
 Mačje oko (svetlobni znak)